Allen Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Allen Grove (North Carolina)
 Allen Grove (Tennessee)

in Südafrika:
 Allen Grove (Gauteng)

Allen Grove  steht für:
 Allen Grove (Plantage) in Old Spring Hill, Alabama

Siehe auch:
 Allens Grove